Marmeren (papier), een methode om met verf kleurpatronen op papier aan te brengen
Marmerimitatie, hout schilderen zodat het op marmeren lijkt
Gemaakt van marmer